XXVIII Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet 2013 – mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet odbywające się w dniach od 6 do 14 września 2013 roku w Niemczech i Szwajcarii. Miastami rozgrywek były Berlin, Halle, Drezno, Schwerin i Zurych. Tytułu sprzed dwóch lat broniły Serbki, ale straciły go na rzecz reprezentacji Rosji.

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2013 uzyskało 5 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarze turnieju.

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny.

Drużyny uczestniczące

Składy drużyn

Hale sportowe 

Turniej został przeprowadzony na 5 obiektach w 5 miastach.

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
 Halle

Tabela

Wyniki

Grupa B 
 Zurych

Tabela

Wyniki

Grupa C 
 Drezno

Tabela

Wyniki

Grupa D  
 Schwerin

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Baraże 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Halle

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Zurych

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Halle

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Zurych

Półfinały 
 Berlin

Mecz o 3. miejsce 
 Berlin

Finał 
 Berlin

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013

Linki zewnętrzne

Przypisy